Национальная лига А 1997/98 () — 101-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1997 году
Спорт в Швейцарии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998